Pavel Novotný, nascido Jaroslav Jirík (Praga, 5 de fevereiro de 1977), é um ator pornográfico tcheco que trabalhou em filmes pornográficos homossexuais, bissexuais e hétero, sob diferentes pseudônimos.

Biografia 
Ele fez sua estréia em 1998, trabalhando para Williams Higgins e Bel Ami. Ao longo dos anos, ele trabalhou em pornografia usando diferentes pseudônimos, como Jan Dvorak e Max Orloff, e participando de filmes de vários tipos, bissexuais, hétero mas acima de tudo gays. Novotný é conhecido pela sua fisicalidade limpa, musculatura esculpida e pelo seu pênis incircunciso de tamanho considerável, 21 cm.

Durante a maior parte de sua carreira, ele assumiu o papel de ativo e às vezes passivo. Entre seus filmes mais conhecidos está The Jan Dvorak Story, que em 2002 lhe rendeu um Adult Gay Video Awards Gay como "Melhor Ator Internacional".

Em março de 2009, quando estava em Cuba, em férias com seu amigo Zdenek Tovara, ele se envolveu em uma briga no aeroporto de Havana, falando sobre insultos a Fidel Castro, Raúl Castro e ao regime comunista. Os dois amigos foram submetidos a um julgamento em novembro de 2009, no qual o cantor britânico George Michael prestou assistência jurídica e financeira. Em maio de 2010, Jirík e Tovara foram repatriados para a República Tcheca.

Filmografia

Ator 

 Czech Point (1999)
 Prague Buddies (1999)
 Rapture: The Pavel Dubcek Legend (1999)
 101 Men 7 (2000)
 Cock Tail Gang Bang (2000)
 Prague Buddies 2: Verbotene Leibe (2000)
 Prague Rising (2000)
 Team Play (2000)
 A Wank in the Woods (2001)
 Back Room (2001)
 Carlo And Friends (2001)
 Cover Boys (2001)
 Jan Dvorak Story (2001)
 Bi The Blue Line (2002)
 Bi-Nurse Power (2002)
 Czech Firemen (2002)
 High Sticking (2002)
 Out at Last 2: Bonbons (2002)
 Sodomania 37 (2002)
 Wrestling Team (2002)
 9th Warrior Gladiators Night (2003)
 Julian (2003)
 Under The Big Top (2003)
 Jan Dvorak And His Friends (2004)
 Stranger in the City (2004)
 Best of Jan Dvorak (2009)
 Toned And Fit Hunks (2010)

Diretor 
 Bi The Blue Line (2002)

Novotny, Pavel
Naturais de Praga
Nascidos em 1977
Atores pornográficos